Universiteitskwartier (Amsterdam)
 Universiteitskwartier (Belfast)